Bakovići je lahko:
 Bakovići, Bosna in Hercegovina
 Bakovići, Črna gora